«Kurac, Pička, Govno, Sisa» — перший концертний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 1993 року.

Список композицій 

 K.P.G.S. oda radosti
 Bojler protiv bojlera
 Karamba karambita
 Električno oro
 B-ton
 Hej živote varalico stara
 Mala, jebo te ja lično i personalno
 Priatelju (Mrš. u pizdu materinu)
 Mix No. 2745/12
 Kataklizma komunizma
 Opojne droge su opasne po mladi organizam
 Prdež u kadi, dim na vodi
 H.I.H.
 Kraj

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті музиканта

Альбоми Рамбо Амадеуса